160. strelska divizija je naziv dveh divizij Sovjetska zveza, ki sta obstajali istočasno:
 160. strelska divizija (ZSSR; I)
 160. strelska divizija (ZSSR; II)